

Cinema 
 The Question – film del 1916 diretto da Harry Handworth
 The Question – film del 1917 diretto da Perry N. Vekroff

Fumetto 
 The Question – personaggio dei fumetti DC Comics / Charlton Comics

Musica 
 The Question – album dei The Slackers del 1998
 The Question – album degli Emery del 2005

Pagine correlate 
 Question